Хуан Мартин дель Потро — победитель турнира, который в финале обыграл прошлогоднего чемпиона Роджера Федерера.

Турнир проходил с 5 по 18 марта. В основной сетке турнира участвовали 96 спортсменов. В квалификации к турниру 48 человек, из них 12 получили право выступать в основном турнире в первом круге. Еще 5 теннисистов получили право выступить посредством уайлд-кард.

Общая информация

Рейтинговые очки 

 Игроки сеянные, в случае проигрыша во втором раунде, получают очки по первому раунду

Посев игроков

Теннисисты получившие уайлд-кард (WC) и защищенный рейтинг (PR) 

  Алекс де Минор (Второй раунд)
  Брэдли Клан (Первый раунд)
  Райли Опелка (Первый раунд)
  Теннис Сандгрен (Второй раунд)
  Эрнесто Эскобедо (Второй раунд)
  Ёсихито Нисиока (PR, первый раунд)

Теннисисты, победители квалификации (Q) и "счастливчики" из квалификации (LL) 

  Маркос Багдатис (Четвёртый раунд)
  Рикардас Беранкис (Первый раунд)
  Юки Бхамбри (Третий раунд)
  Таро Даниэль (Третий раунд)
  Эван Кинг (Первый раунд)
  Митчелл Крюгер (Второй раунд)
  Николя Маю (Первый раунд)
  Кэмерон Норри (Первый раунд)
  Феликс Оже (Второй раунд)
  Питер Полански (Второй раунд)
  Вашек Поспишил (Первый раунд)
  Тим Смычек (Второй раунд)
  Рубен Бемельманс (LL, второй раунд)
  Маттео Берреттини (LL, второй раунд)
  Дуди Села (LL, третий раунд)

Соревнования

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Квалификация турнира

1-я четверть

2-я четверть

3-я четверть

4-я четверть

5-я четверть

6-я четверть

7-я четверть

8-я четверть

9-я четверть

10-я четверть

11-я четверть

12-я четверть

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификационного турнира 

BNP Paribas Open 2018